Дворец Готтесауэ () — дворец в стиле ренессанс в районе Остштадт города Карлсруэ. На сегодняшний день в нём располагается Высшая школа музыки Карлсруэ.

История 

В 1094 году на месте нынешнего дворца на средства графа Бертольда Хоэнбергского был основан бенедиктинский монастырь Готтесауэ. В 1525 году он был разграблен и пострадал от пожара. В 1588—1597 годах по инициативе маркграфа Эрнста Фридриха Баден-Дурлахского был построен дворец в стиле ренессанс. В 1689 году, в ходе войны Аугсбургской лиги, дворец пострадал от пожара и был лишь отчасти отреставрирован. После ещё одного пожара в 1735 году он был заново отстроен в 1743 году. С 1818 года в нём располагались казармы, позже полицейское училище. При авианалёте в 1944 году в дворец попала бомба. Восстановление в стиле XVI века началось лишь в 1982 году. В 1989 году во дворец въехала Высшая школа музыки Карлсруэ. Впоследствии под её нужды были переоборудованы и близлежащие постройки.

Ссылки

Литература 
 Peter Rückert. Gottesaue. Kloster und Schloss. Braun Verlag, Karlsruhe 1995.
 W. Rößling, P. Rückert, H. Schwarzmaier. 900 Jahre Gottesaue. Spurensuche − Spurensicherung, hg. vom Förderverein des Generallandesarchivs Karlsruhe, Karlsruhe 1994.
 Günther Haselier. Gottesaue. Germania Benedictina, Bd. 5: Die Benediktinerklöster in Baden-Württemberg, Augsburg 1975 стр. 253−260.

Готтесауэ
Готтесауэ
Здания и сооружения, построенные в 1597 году
Готтесауэ